Матела:

 Матела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Матела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.